Corral del Mestre: antic corral de pastors de Perauba, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Corral del Mestre: corral del terme municipal de Subirats, a l'Alt Penedès